

Дьомкіно — присілок, Моргауський район, Чувашія
 Дьомкіно — присілок, Ржевський район, Тверська область